Blueberry Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blueberry Mountain (Franklin County, Maine)
 Blueberry Mountain (Oxford County, Maine)
 Blueberry Mountain (Massachusetts)
 Blueberry Mountain (Grafton County, New Hampshire)
 Blueberry Mountain (Sullivan County, New Hampshire)
 Blueberry Mountain (Essex County, New York, 646 m)
 Blueberry Mountain (Essex County, New York, 885 m)
 Blueberry Mountain (Hamilton County, New York)
 Blueberry Mountain (Vermont)